Charles Gore ist der Name folgender Personen:

* Charles Gore (Künstler) (1729–1807), englischer Künstler, Reisender und Schiffbautheoretiker
 Charles Gore (Bischof) (1853–1932), anglikanischer Bischof